11-й чемпионат СССР по русским шашкам проводился в Москве с 26 января по 17 февраля 1949 года.

Чемпионом страны стал Марат Коган, второе место занял Зиновий Цирик, третье — Николай Косогов.

Турнирная таблица 

(1 - победа, = - ничья, 0 - поражение)

Литература 

 Методическое пособие СЛШИ. «От Медкова до Иванова». Авторы Ю.А. Арустамов, В.М. Высоцкий, С.Н. Горбачёв. 1990.

Чемпионаты СССР по русским шашкам
Соревнования по русским шашкам в Москве
Январь 1949 года
Февраль 1949 года
1949 год в Москве